Соляна́я у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Соляная улица — исчезнувшая улица в Липецке.
 Соляная улица — улица в Саратове.

Украина 
 Соляная улица — улица в Одессе.

См. также 
 Соляной переулок